Tautra steht für folgende Inseln in Norwegen:

 Tautra (Frosta), Gemeinde Frosta, Provinz Trøndelag
 Tautra (Midsund), Stadt Molde, Provinz Møre og Romsdal